La Fédération policière d'Angleterre et du Pays de Galles (anglais : Police Federation of England and Wales / PFEW) est l'organisation syndicale obligatoire pour tous le personnel policier des 43 forces policières territoriales en Angleterre et au Pays de Galles. À cause de l', les policiers britanniques n'ont pas le droit d'intégrer des syndicats, des grèves syndicales des policiers pouvant occasionner un risque à la sécurité publique. La PFEW a donc été créée en tant qu'alternative par le biais de l'.

En 2014, l'organisation avait environ  membres. Les membres ne sont pas obligés de payer une cotisation pour joindre, mais ceux qui ne payent pas n'ont pas les privilèges qu'obtiennent les membres ayant payé. Les commissaires et commissaires en chef n'adhèrent pas à la même organisation, l' étant fait pour eux, tandis que les chefs de la police doivent joindre l'.

Histoire

Organisation

Dans la culture populaire

Notes et références

Lien externe 
 
  Site officiel
  Article sur la mort de l'ancien président de l'organisation, Paul McKeever

Syndicat de police
Police au Royaume-Uni
Organisme fondé en 1919
Angleterre et pays de Galles